Il doppio  del Riviera di Rimini Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Matthias Bachinger e Dieter Kindlmann hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Azzaro e Crugnola, che erano i detentori del titolo.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Marco Crugnola (finale)
 Carles Poch-Gradin /  Pablo Santos (primo turno)

 Dušan Karol /  Jaroslav Pospíšil (primo turno) 
 Daniele Bracciali /  Jesse Huta Galung (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Riviera di Rimini Challenger 2009